Chet steht für:
 Chet, achter Buchstabe im hebräischen Alphabet mit dem Zahlenwert 8
 Chet (Altes Ägypten), altägyptisches Volumenmaß sowie Längenmaß
 Chet (Fluss), Fluss in der Grafschaft Norfolk, England

Chet ist der Familienname folgender Personen:
 Ilan Chet (* 1939), israelischer Mikrobiologe

Siehe auch:
 Chat (Begriffsklärung)
 Tschet